Wickham es un apellido de origen que puede referirse a:

Lugares 
 Canadá:
 Wickham, un municipio en la región de Quebec.

 Inglaterra:
 Wickham, una villa en el condado de Berkshire.
 Wickham, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Hampshire.

Personas 
 Christopher Wickham (1950), un profesor de Historia Medieval.
 Connor Wickham (1993), un futbolista británico.
 Henry Wickham (1846-1928), un explorador británico relacionado con la fiebre del caucho.
 John Clements Wickham (1798-1864) un oficial de la Marina Real Británica.

Personajes ficticios 
 George Wickham, personaje de la novela Orgullo y prejuicio de Jane Austen.